Миколенко Вадим Сергійович — прапорщик Державної служби України з надзвичайних ситуацій, учасник російсько-української війни.
 Миколенко Захар Юхимович (1893—1938) — український військовик, боєць Медвинської повстанської дивізії УНР.
 Миколенко Марія Михайлівна (нар. 1994) — українська легкоатлетка.
 Миколенко Микола Миколайович (1918—1987) — радянський український історик, професор, доктор історичних наук.
 Миколенко Микола Олексійович (1967) — український військовик, начальник Північного ТрУ Нацгвардії України.
 Миколенко Михайло Архипович (1951) — український політик, Голова Тернопільської обласної ради (2006—2009).
 Миколенко Віталій Сергійович (нар. 1999) — український футболіст, захисник англійського клубу «Евертон» та збірної України.

Українські прізвища
Прізвища на -енко